Мухия () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Ла-Корунья в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Финистерре. Занимает площадь 122,10 км². Население — 5423 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 98 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Ла-Коруньи